Existen varias obras artísticas que comparten el título La Lola se va a los puertos:

La Lola se va a los puertos (obra de teatro) (1929), obra de teatro escrita por los Hermanos Machado.
La Lola se va a los puertos (película de 1947), película dirigida por Juan de Orduña.
La Lola se va a los puertos (ópera), zarzuela y ópera de Ángel Barrios.
La Lola se va a los puertos (película de 1993), película dirigida por Josefina Molina.